Buttkereit ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Buttkereit (* 1967), deutscher Journalist und Moderator
 Nina Louise Buttkereit (* 1979), deutsche Schauspielerin